41-й Международный кинофестиваль в Торонто прошёл с 8 сентября по 18 сентября 2016 года. Главный приз фестиваля, People’s Choice Award, получила картина «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.

Награды

Примечания 

Кинофестивали 2016 года
Кинофестиваль в Торонто
Сентябрь 2016 года
2016 год в Канаде